Висперинг Пајнс има више значења:
 Висперинг Пајнс (Аризона)
 Висперинг Пајнс (Северна Каролина)